Dehiscentie (plantkunde): het spontaan openen van vrucht, helmknop of sporangium van een plant, waardoor zaden, stuifmeel of sporen vrijkomen
Dehiscentie (wond): het opengaan van een wond die al gedicht is